Стеголл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стеголл, Реджиналд (1867—1938) — британский органист и композитор.
 Стеголл, Чарлз (1826—1905) — британский органист и композитор.